Susta bzw. Šusta ist der Familienname folgender Personen:

 Gianluca Susta (* 1956), italienischer Politiker, MdEP und Senator
 Josef Šusta (1874–1945), tschechischer Historiker